Dikestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dikestjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Dikestjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn